Кубок Туркмении по футболу 2014 года () — туркменский футбольный турнир среди профессиональных туркменских клубов высшей лиги, 23-й по счёту. Проводится по системе с выбыванием начиная с четвертьфинала, кроме команд «Дашогуз», «Талып спорты» и «Багтыярлык-Лебап», они начали турнир с предварительного этапа. Предварительная стадия турнира стартовала 1 августа 2014 года. Финальный матч прошёл 28 октября 2014 года.

Первый раунд

Турнирная сетка

1/2 финала

Первые игры

Ответные игры

Финал

Примечания 

Футбол в Азии в 2014 году
Турмкенистан
2
Спорт в Туркменистане в 2014 году